Заре́чное (; до 2016 г. — Ки́ровск, до 1964 — имени Ки́рова, до 1941 г. — Попо́вка) — посёлок городского типа в Краматорском районе Донецкой области Украины.

Географическое положение 
Расположен на реке Жеребец в 115 км от Донецка, в 10 км от железнодорожной станции Ямполь.

История 
До революции 1917 года село Поповка входило в состав Изюмского уезда Харьковской губернии.

Статус посёлка городского типа с 1938 года.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 мая 1941 года посёлок городского типа Поповка переименован в имени Кирова.

Во время Великой Отечественной войны через посёлок дважды проходила линия фронта.

В январе 1989 года численность населения составляла . По состоянию на 1 января 2013 года численность населения составляла 2650 человек.

С мая по сентябрь 2022 года посёлок находился под контролем ВС РФ. 2 октября, в ходе битвы за Лиман, Заречное возвращено под контроль ВСУ.

Археология 
Кировское городище расположено на север/северо-восточной окраине поселка. Оно названо по прежнему имени поселка «Кировск, Краснолиманского р-на», и занимает плато высокого правого берега р. Чёрный Жеребец, у места впадения в неё ручья. Общая площадь памятника — 60 га.

Здесь найдено много фрагментов керамики салтово-маяцкой культуры. Обширное селище практически не исследовалось.

Известные уроженцы 
В посёлке родились Герои Советского Союза Константин Усенко и Павел Зубенко.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Населённые пункты Лиманского района (Донецкая область)
Посёлки городского типа Донецкой области
Заречное (посёлок городского типа, Донецкая область)
Переименованные населённые пункты Украины